Udàrnoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Udàrnoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Udàrnoie (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Udàrnoie (Belogorsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia